Карбинци:
 Карбинци — село в Болгарии;
 Карбинци — село в Республике Македонии;
 Карбинци — община в Республике Македонии.